Puchar Europy w narciarstwie alpejskim kobiet w sezonie 2012/2013 był 42 edycją tego cyklu. Pierwsze zawody odbyły się 26 listopada 2012 roku w szwedzkim Vemdalen, a ostatnie rozegrane zostały 17 marca 2013 roku w rosyjskim Soczi.

W poprzednim sezonie Puchar Europy wygrała Włoszka Lisa Magdalena Agerer, triumfując przy okazji w klasyfikacji zjazdu i giganta. Zwyciężczynią klasyfikacji slalomu była wtedy Słowaczka Veronika Velez Zuzulová. W supergigancie i superkombinacji triumfowały inne Włoszki kolejno: Enrica Cipriani i Sofia Goggia.

Puchar Europy w sezonie 2012/2013 zdobyła Ramona Siebenhofer. Austriaczka wygrała także klasyfikację giganta. Zjazd padł łupem Włoszki Sofii Goggia. W slalomie triumfowała także Włoszka Michela Azzola. Supergigant wygrała Austriaczka Cornelia Hütter, a superkombinację Romane Miradoli reprezentująca Francję.

Podium zawodów

Klasyfikacje

Zobacz też 
 Puchar Europy w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2012/2013

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz i wyniki na stronie FIS-u 
 Klasyfikacje na stronie FIS-u 

Puchar Europy w narciarstwie alpejskim 2012/2013